Na Białorusi
 Berezna – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie kobryńskim, w sielsowiecie Ostromecz
 Berezna – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim, w sielsowiecie Dworzyszcze

 W  Ukrainie
 Berezna – wieś w rejonie białocerkiewskim należącym do obwodu kijowskiego